L’Aigle Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 L’Aigle Creek (Saline River), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Brushy L’Aigle Creek, Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Steepbank L’Aigle Creek, Fluss im Bundesstaat Arkansas